Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, localizado no Castelinho do Flamengo, é um centro cultural e ponto turístico situado na avenida Praia do Flamengo, número 158, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, no Brasil.

Tombado pela prefeitura do Rio de Janeiro, o centro cultural é administrado pela secretaria municipal de cultura. É um espaço voltado para exposição de artes plásticas e discussão poético-filosófica através de saraus e oficinas. O centro apresenta uma videoteca que dispõe de mais de 1 500 títulos em acervo e de catorze cabines individuais para vídeo e tevê a cabo. No segundo andar, está o auditório Lumiére, com capacidade para quarenta lugares e mais duas salas para cursos e workshops e uma sala para exposições; na torre (quarto andar), há o espaço Curinga, uma sala de leitura de textos dramatizados.

Centros culturais do Rio de Janeiro (cidade)
Flamengo (Rio de Janeiro)